E 501 steht für:
 Kaliumcarbonat (Pottasche), Lebensmittelzusatzstoff
 Kaliumhydrogencarbonat, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 501, Frankreich

Abkürzung